Fila puede significar o hacer referencia a:
 Fila, registro o tupla de una tabla; 
 Fila (esposa de Filipo II) (siglo IV a. C.), princesa de Macedonia;
 Fila (hija de Antípatro) (m.287 a. C.), esposa de Demetrio Poliorcetes;
 Fila (hija de Seleuco) (295 a. C.), esposa de Antígono II Gónatas, rey de Macedonia.
 Fila, formación militar;
 Fila india, una fila de una persona de ancho;
 Fila, marca de ropa deportiva;
 Fila brasileiro, una raza canina;
Fila, en geografía un grupo o hilera de cerros;
 Fila, en matemáticas, orden horizontal de una matriz;
 Fila, en ofimática, una agrupación horizontal de celdas en una hoja de cálculo.